zdrobnělina slova pero
 Pírko (film)

Externí odkazy